Екатери́на Алексе́евна Му́рина (род. 28 ноября 1938, Ленинград) — советская и российская пианистка, педагог. Народная артистка Российской Федерации (2000). Профессор и заведующая кафедрой специального фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории.

Происхождение, становление 
Родилась в интеллигентной ленинградской семье. Отец Алексей Григорьевич Мурин (1909—1973) работал инженером в НИИ, мать Елизавета Петровна Кудрявцева-Мурина (1914—2004) была хоровым дирижёром, много лет работала в 
Капелле. Военные годы Екатерина с мамой и братом Александром провели в эвакуации, а глава семьи оставался в блокадном Ленинграде.

После войны Екатерина обучалась в музыкальной школе-десятилетке у Р. И. Савшинской. Затем окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (1961) и её аспирантуру (1964), класс профессора П. А. Серебрякова. Другими ключевыми наставниками явились А. М. Штример (камерный ансамбль) и Е. М. Шендерович (концертмейстерство).

Артистическая деятельность 
Репертуар Муриной включал крупные произведения и миниатюры русских (Чайковский, Мусоргский, Танеев, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Шостакович) и западноевропейских (Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Шуман, Брамс, Дебюсси) композиторов. Многое сделала для пропаганды творчества ленинградских авторов (Б. Гольц, Л. Балай, В. Гаврилин, Е. Овчинников, Ю. Фалик и др.), нередко становясь первым исполнителем их музыки.

Провела сотни концертов по СССР, многократно выезжала на гастроли в Германию, Францию, Швейцарию, Великобританию, Корею, Финляндию, КНР. Выступала и сольно, и с оркестрами под управлением дирижёров Г. Рождественского, К. Кондрашина, М. Янсонса.

Педагогическая деятельность 
Прошла должностной путь от ассистентки своего учителя (во время отъездов последнего на гастроли занималась с учениками его класса и с учащимися народной консерватории) до профессора. В настоящее время (2023) заведует кафедрой специального фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории, с которой была связана вся её педагогическая карьера.

Ведёт мастер-классы в России, Финляндии, Корее, Англии.

Организационная деятельность 
 председатель и член жюри ряда российских и международных конкурсов пианистов; 
 организатор и постоянный председатель конкурса пианистов им. П. А. Серебрякова; 
 автор книги о П. А. Серебрякове «Воспоминания об Учителе»; 
 была секретарём Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Признание 
 почётное звание «Народный артист России» (2000);
 лауреат международного конкурса в Великобритании (1963);
 вторая премия на Всесоюзном конкурсе (1961);
 бронзовая медаль VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене (1959).

См. также 
 Интервью с Екатериной Муриной на Телеканале «Санкт-Петербург» (4 апреля 2014)

Примечания

Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Пианисты СССР
Пианисты России
Пианистки по алфавиту
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории